Боблівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Боблівська сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Боблівська сільська рада — Волинська область, Турійський район